Atelierwand ist der Titel mehrerer Gemälde:

 Die Atelierwand (Quodlibet) von Franz de Hamilton
 Atelierwand (1852) von Adolph von Menzel
 Atelierwand (1872) von Adolph von Menzel